Paulinenkrankenhaus ist der Name verschiedener Krankenhäuser:

 Paulinenkrankenhaus (Bad Bentheim)
 Paulinenkrankenhaus (Berlin)
 Paulinenkrankenhaus (Stuttgart)
 Paulinenkrankenhaus (Wiesbaden)